Acevski – weibliche Form Acevska; ist ein mazedonischer Familienname, Namensträger sind:
 Ljubica Acevska (* 1957),  nordmazedonische Diplomatin und Botschafterin 
 Lupce Acevski (* 1977), australischer Fußballspieler
 Vesna Acevska (* 1952), nordmazedonische Dichterin, Autorin und Übersetzerin